Cet article présente la liste des joueuses du club de basket-ball féminin du Pays d'Aix Basket 13.

Effectif 2013-2014 

Entraîneur : Damien Leroux
Adjoint : Virgile Abel

Effectif 2012-2013 

Entraîneur : Bruno Blier
Adjoint :  Damien Leroux

Le club finit en neuvième position de la saison régulière avec 11 victoires et 15 défaites.

Effectif 2011-2012 
Entraîneur : Emmanuel Cœuret puis Bruno Blier
Adjointe :  Damien Leroux

Effectif 2010-2011 

Entraîneur : Emmanuel Cœuret
Adjointe :  Odile Santaniello

Notes et références 

ASPTT Aix-en-Provence
Pays d'Aix